IFB est un sigle pouvant désigner :
 Institut français de la biodiversité ;
 Internationaux de France de badminton ;
 Institut français de Birmanie ;
 Institut français de bioinformatique ;
 International French Business, une société éditrice de logiciels depuis 1990 ;
 IFB France, une société de conseil en patrimoine créée en 2000 ;
 International Freedom Battalion (en français, Bataillon international de libération).